Мариан Зигмунт Кушевский (, , Ке́льце, Свентокшиское воеводство, Польша — , Варшава, Польша) — польский фехтовальщик на саблях, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960) в фехтовании на саблях в командном зачёте.

Окончил Вроцлавский университет, в течение многих лет работал в качестве журналиста.

Выступал за клубы Гвардия (Вроцлав), Колеяж (Варшава), профсоюзы. Неоднократный призёр чемпионатов страны. На Летних играх в Мельбурне (1956) и Риме (1960) в фехтовании на саблях в командном зачёте завоевал «серебро». Также был серебряным (Люксембург, 1954) и двукратным -бронзовым призёром (Париж, 1957 и Филадельфия, 1958) чемпионатов мира по фехтованию.

Примечания

Ссылки 
 
 http://olimpijski.pl/pl/pages/news/4984

Фехтовальщики Польши
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года